ANES ist die Abkürzung für:
 American National Election Studies, US-Wählerbefragung

Anes ist der Name folgender Personen:
 Abu Anes, ein Name des Muhamed Ciftci (* 1973), salafistischer Imam
 Anes (Bischof) (1257–1270), Bischof von Lamego
 Maestre Anes (* um 1500; † 1542/45), deutscher Abenteurer und  Weltumsegler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Anes (Tennessee), im Marshall County

Siehe auch:
 Aanes

ANES